Forgács Zoltán (1918–1968) közgazdász, egyetemi tanár, bányagazdasági szakíró
 Forgács Zoltán (1945) földmérőmérnök, geodéziai automatizálási szakmérnök